Bulhary (Tsjechië)
Bulhary (Slowakije)